Lill ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Lill (1807–1879), deutscher Lithograf
 Christoph Lill (* 1962), deutscher Orthopäde
 Darren Lill (* 1982), südafrikanischer Radrennfahrer
 Edmund Lill (1874–1958), deutscher Kaufmann und Fotograf
 Eduard Lill (1830–1900), österreichischer Offizier und Ingenieur
 Georg Lill (1883–1951), deutscher Kunsthistoriker, Autor und Denkmalpfleger
 Hansjakob Lill (1913–1967), deutscher Architekt
 Johann Lill (1854–1914), estnischer Übersetzer und Schriftsteller
 John Lill (* 1944), britischer Pianist
 Leslie-Vanessa Lill (* 1994), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Mickey Lill (1936–2004), englischer Fußballspieler
 Roland Lill (* 1955), deutscher Biochemiker
 Rudi Lill (1919–1968), deutscher Politiker (GP/BHE), MdBB
 Rudolf Lill (1934–2020), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Carlyle-Kreis (auch Lill-Kreis)
 Lills Methode, grafisches mathematisches Verfahren
 Lillsches Gesetz, ökonomisches Gravitationsgesetz
 Lill von Lilienbach
 Lille (Begriffsklärung)